La ligne 7 est une ancienne ligne du tramway de Mons de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Mons à Quiévrain.

Histoire 
 : prolongement de Dour Trichères à Wihéries (nouvelle section) ; service partiel sous l'indice 9 limité à Dour Trichères.

 (29 inauguration) : prolongement de Wihéries à Quiévrain Rue de Valenciennes.

Années 1960 : suppression  et remplacement par une ligne d'autobus sous le même indice.

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie

Articles

Voir aussi

Articles connexes 
 Lignes de tramway de la SNCV

Ligne du tramway de Mons
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Hainaut